Jacobi steht für:

 alte Bezeichnung für den Tag des Heiligen Jakob (Jakobus der Ältere) (25. Juli)
 Jacobi (Schauspieler) (1787–1835), deutscher Theaterschauspieler
 Jacobi (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Jacobi (Mondkrater), ein Mondkrater
 (12040) Jacobi, ein Asteroid des Hauptgürtels
 nach dem deutschen Mathematiker Carl Gustav Jacob Jacobi (1804–1851) benannt:
 Jacobi-Matrix in der Analysis
 Jacobi-Determinante in der Analysis
 Jacobiform
 Jacobi-Symbol in der Zahlentheorie
 Jacobi-Identität in der Algebra
 Jacobische elliptische Funktionen in der Mathematik
 Jacobi-Operator in der Mathematik und der Physik
 Jacobi-Polynome, eine Klasse orthogonaler Polynome in der Mathematik
 Jacobi-Transformation
 Jacobi-Varietät in der Funktionentheorie
 Jacobi-Verfahren zum Lösen linearer Gleichungssysteme
 Jacobi-Verfahren (Eigenwerte) zur Eigenwertberechnung
 Zeche Jacobi, ein Steinkohlen-Bergwerk
 Jakobikirche, den Namen von Kirchen, siehe Jakobskirche

Siehe auch:

 Jacobi-Preis
 Jacobj
 Jacoby
 Jakobi
 Jakoby